Emil Lindholm (* 19. Juli 1996 in Helsinki) ist ein finnischer Automobilrennfahrer.

Karriere

Rallyesport 
Der Finnlandschwede Emil Lindholm fing 2012 mit dem Rallyesport an und fuhr mit einem VW Polo 1.4 in finnischen Rallyes. 2015 startete er zusammen mit seiner Co-Pilotin Jennifer Lerch im ADAC-Opel-Rallye-Cup und belegte den fünften Platz in der Gesamtwertung.

Von 2016 bis 2022 trat er in der Finnischen Rallyemeisterschaft mit verschiedenen Co-Piloten und Rennfahrzeugen an. 2017 wurde er auf einem Peugeot 208 R2 Zweiter in der SM3-Klasse. Ein Jahr später startete er mit Mikael Korhonen auf einem Škoda Fabia R5 in der SM1-Klasse und wurde Vizemeister. Dieses Ergebnis konnte er 2020 und 2022 mit einem Škoda Fabia Rally2 evo wiederholen. Seinen größten Erfolg, den SM1-Titelgewinn, in dieser Meisterschaft erzielte er 2021 mit der Co-Pilotin Reeta Hämäläinen.

Von 2018 bis 2020 fuhr er mit Mikael Korhonen einige Rallyes in der Italienischen Coppa ACI und wurde 2018 Fünfter in der Trofeo Clio R3 Top-Wertung.

Seit 2017 und von 2019 bis 2022 fährt er in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). 2017, 2020 und 2021 trat er in der WRC3 an und erzielte 2021 mit zusammen Reeta Hämäläinen mit dem dritten Platz sein bestes Ergebnis in dieser Wertung. 2019 wurde er auf einem VW Polo GTI R5 Zehnter in der WRC2-Wertung. 2022 erreichte er einen zweiten Platz in der WRC2 Open und gewann den WRC2 Junior-Meistertitel. Seine beste WRC-Gesamtwertung erziele er ebenfalls 2022 mit dem 15. Rang.

Lindholm trat 2020 in der Rallye-Europameisterschaft (ERC) an und wurde 15. in der Gesamtwertung. In der ERC1 Junior-Wertung erreichte er den achten Platz.

Marken- und GT-Motorsport 
Emil Lindholm stieg über den V1600 Cup Finnland in den Rundstrecken-Motorsport ein. Dort fuhr er 2012 und 2013 und wurde in dem zweiten Jahr in dieser Rennserie Vizemeister.

In der Saison 2014 startete er in Porsche-Markenpokalen. Im Porsche GT3 Cup Finnland wurde er Zehnter und im Porsche Carrera Cup Skandinavien erreichte er den 15. Rang in der Gesamtwertung.

In den beiden Jahren 2015 und 2016 stieg er in den Audi Sport TT Cup ein und platzierte sich in beiden Wettkämpfen auf den fünften Gesamtrang.

2016 startete er in zwei Rennen für das Team Attempto Racing mit einem Lamborghini Huracán GT3 in der GT3-ProAM-Wertung der International GT Open.

In der ADAC GT Masters ging er 2016 und 2017 an den Start. Dort fuhr er für ADAC NSA/Attempto Racing einen Lamborghini Huracán GT3. In beiden Meisterschaften konnte er sich nicht auf Punkterängen platzieren.

Seinen letzten Rundstrecken-Einsatz hatte er 2017 für HRT Performance in einem Rennen der 24H Series. Das Rennen beendete er mit dem siebten Platz in der 991-Wertung.

Statistik

WRC-Ergebnisse

Siehe auch 
 Liste der WRC-Rennfahrer

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Finnland)
Finne
Finnlandschwede
Geboren 1996
Mann
Rallyefahrer (Finnland)